Dik Trom en zijn dorpsgenoten (boek), een boek van C.Joh. Kieviet uit 1920;
 Dik Trom en zijn dorpsgenoten (1947), een Nederlandse film van Ernst Winar uit 1947, gebaseerd op het boek;
 Dik Trom en zijn dorpsgenoten (1972), een Nederlandse film van Henk van der Linden uit 1972, gebaseerd op het boek.